Stora Kalvholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Kalvholmen, Esbo, Nyland, 
 Stora Kalvholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Lilla Kalvholmen
Kalvholmen

Robotskapade Finlandförgreningar